Les Rallidae (ou rallidés en français) sont une famille d'oiseaux nommés râles, marouettes, talèves, foulques, et gallinules ou poules d'eau. Elle est constituée, d'après la classification de référence (version 2.5, 2010) du Congrès ornithologique international, d'une trentaine de genres et d'un peu plus de 130 espèces existantes. De nombreuses espèces de cette famille, présentes dans les îles du Pacifique et de l'océan Indien, évoluent avec peu de prédateurs naturels, ce qui les rend peu ou prou inaptes à se défendre. Le COI reconnaît ainsi 20 espèces éteintes depuis le  dans cette famille.

Description 
Il s'agit d'oiseaux de taille petite à moyenne (de 12 à ), terrestres et aquatiques. Leur cou est modérément long. Ils ont les ailes larges, la queue courte et de fortes pattes.

Habitats et répartition 
On les trouve un peu partout dans le monde, à l'exception des régions polaires et des déserts arides ; ils sont bien représentés sur les îles océaniques. Ils fréquentent une grande variété de zones humides, ainsi que des régions herbeuses, des forêts et des broussailles denses.

Taxinomie

Définition scientifique 
De nombreuses sources donnent Vigors comme auteur de cette famille en 1825, mais il semble que Rafinesque l'ait définie dès 1815.
(Source : fmnh Helsinki)

Liste alphabétique des genres

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous montrant la phylogénie des Rallidae vivants et récemment éteints est basé sur une étude de Juan Garcia-R et de ses collaborateurs publiée en 2020. Les genres et le nombre d'espèces sont tirés de la liste maintenue par Frank Gill, Pamela Rasmussen et David Donsker au nom du Congrès ornithologique international (COI). Les noms des sous-familles et tribus sont ceux proposés par Jeremy Kirchman et collaborateurs en 2021.

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :

 Himantornis haematopus – Râle à pieds rouges
 Canirallus oculeus – Râle à gorge grise
 Canirallus kioloides – Râle à gorge blanche
 Canirallus beankaensis – Râle des tsingy
 Coturnicops exquisitus – Râle de Swinhoe
 Coturnicops noveboracensis – Râle jaune
 Coturnicops notatus – Râle étoilé
 Micropygia schomburgkii – Râle ocellé
 Rallicula rubra – Râle marron
 Rallicula leucospila – Râle vergeté
 Rallicula forbesi – Râle de Forbes
 Rallicula mayri – Râle de Mayr
 Rallina tricolor – Râle tricolore
 Rallina canningi – Râle des Andaman
 Rallina fasciata – Râle barré
 Rallina eurizonoides – Râle de forêt
 Anurolimnas castaneiceps – Râle à masque rouge
 Laterallus viridis – Râle kiolo
 Laterallus fasciatus – Râle fascié
 Laterallus melanophaius – Râle brunoir
 Laterallus levraudi – Râle de Levraud
 Laterallus ruber – Râle roux
 Laterallus albigularis – Râle à menton blanc
 Laterallus exilis – Râle grêle
 Laterallus jamaicensis – Râle noir
 Laterallus spilonota – Râle des Galapagos
 Laterallus leucopyrrhus – Râle blanc et roux
 Laterallus xenopterus – Râle de Conover
 Nesoclopeus poecilopterus – Râle des Fidji
 Nesoclopeus woodfordi – Râle de Woodford
 Gallirallus australis – Râle wéka
 Gallirallus calayanensis – Râle de Calayan
 Gallirallus lafresnayanus – Râle de Lafresnaye
 Gallirallus sylvestris – Râle sylvestre
 Gallirallus okinawae – Râle d'Okinawa
 Gallirallus torquatus – Râle à collier
 Gallirallus insignis – Râle de Nouvelle-Bretagne
 Gallirallus pacificus – Râle tévéa
 Gallirallus philippensis – Râle tiklin
 Gallirallus owstoni – Râle de Guam
 Gallirallus wakensis – Râle de Wake
 Gallirallus rovianae – Râle roviana
 Gallirallus dieffenbachii – Râle de Dieffenbach
 Gallirallus modestus – Râle des Chatham
 Gallirallus striatus – Râle strié
 Diaphorapteryx hawkinsi – (?)
 Rallus longirostris – Râle gris
 Rallus crepitans – Râle tapageur
 Rallus obsoletus – Râle de Californie
 Rallus elegans – Râle élégant
 Rallus tenuirostris – Râle du Mexique
 Rallus wetmorei – Râle de Wetmore
 Rallus limicola – Râle de Virginie
 Rallus aequatorialis – (?)
 Rallus semiplumbeus – Râle de Bogota
 Rallus antarcticus – Râle austral
 Rallus aquaticus – Râle d'eau
 Rallus indicus – Râle à joues brunes
 Rallus caerulescens – Râle bleuâtre
 Rallus madagascariensis – Râle de Madagascar
 Lewinia mirifica – Râle de Luçon
 Lewinia pectoralis – Râle à poitrine grise
 Lewinia muelleri – Râle des Auckland
 Dryolimnas cuvieri – Râle de Cuvier
 Dryolimnas augusti – (?)
 Aphanapteryx bonasia – (?)
 Erythromachus leguati – (?)
 Crex egregia – Râle des prés
 Crex crex – Râle des genêts
 Rougetius rougetii – Râle de Rouget
 Aramidopsis plateni – Râle de Platen
 Mundia elpenor – (?)
 Aphanocrex podarces – (?)
 Atlantisia rogersi – Râle atlantis
 Aramides mangle – Râle des palétuviers
 Aramides axillaris – Râle à cou roux
 Aramides cajaneus – Râle de Cayenne
 Aramides wolfi – Râle de Wolf
 Aramides ypecaha – Râle ypécaha
 Aramides saracura – Râle saracura
 Aramides calopterus – Râle à ailes rouges
 Amaurolimnas concolor – Râle concolore
 Gymnocrex rosenbergii – Râle de Rosenberg
 Gymnocrex talaudensis – Râle des Talaud
 Gymnocrex plumbeiventris – Râle à ventre gris
 Amaurornis akool – Râle akool
 Amaurornis isabellina – Râle isabelle
 Amaurornis olivacea – Râle des Philippines
 Amaurornis moluccana – Râle des Moluques
 Amaurornis magnirostris – Râle à gros bec
 Amaurornis phoenicurus – Râle à poitrine blanche
 Amaurornis flavirostra – Râle à bec jaune
 Amaurornis olivieri – Râle d'Olivier
 Porzana astrictocarpus – (?)
 Porzana bicolor – Marouette bicolore
 Porzana parva – Marouette poussin
 Porzana pusilla – Marouette de Baillon
 Porzana porzana – Marouette ponctuée
 Porzana fluminea – Marouette d'Australie
 Porzana carolina – Marouette de Caroline
 Porzana spiloptera – Marouette maillée
 Porzana albicollis – Marouette plombée
 Porzana fusca – Marouette brune
 Porzana paykullii – Marouette mandarin
 Porzana tabuensis – Marouette fuligineuse
 Porzana nigra – (?)
 Porzana monasa – Marouette de Kusaie
 Porzana atra – Marouette de Henderson
 Porzana sandwichensis – Marouette des Hawaï
 Porzana palmeri – Marouette de Laysan
 Porzana flaviventer – Marouette à sourcils blancs
 Porzana cinerea – Marouette grise
 Aenigmatolimnas marginalis – Marouette rayée
 Cyanolimnas cerverai – Râle de Zapata
 Neocrex colombiana – Râle de Colombie
 Neocrex erythrops – Râle à bec peint
 Pardirallus maculatus – Râle tacheté
 Pardirallus nigricans – Râle noirâtre
 Pardirallus sanguinolentus – Râle à bec ensanglanté
 Eulabeornis castaneoventris – Râle à ventre roux
 Habroptila wallacii – Râle de Wallace
 Megacrex inepta – Râle géant
 Gallicrex cinerea – Râle à crête
 Porphyrio porphyrio – Talève sultane
 Porphyrio madagascariensis – (?)
 Porphyrio albus – Talève de Lord Howe
 Porphyrio mantelli – (?)
 Porphyrio hochstetteri – Takahé du Sud
 Porphyrio alleni – Talève d'Allen
 Porphyrio martinicus – Talève violacée
 Porphyrio flavirostris – Talève favorite
 Gallinula pacifica – Gallinule punaé
 Gallinula silvestris – Gallinule d'Édith
 Gallinula nesiotis – Gallinule de Tristan da Cunha
 Gallinula comeri – Gallinule de Gough
 Gallinula chloropus – Gallinule poule-d'eau
 Gallinula galeata – Gallinule d'Amérique
 Gallinula tenebrosa – Gallinule sombre
 Gallinula angulata – Gallinule africaine
 Gallinula melanops – Gallinule à face noire
 Tribonyx ventralis – Gallinule aborigène
 Tribonyx mortierii – Gallinule de Tasmanie
 Fulica cristata – Foulque à crête
 Fulica newtonii – (?)
 Fulica atra – Foulque macroule
 Fulica alai – Foulque des Hawaï
 Fulica americana – Foulque d'Amérique
 Fulica caribaea – Foulque à cachet blanc
 Fulica leucoptera – Foulque leucoptère
 Fulica ardesiaca – Foulque ardoisée
 Fulica armillata – Foulque à jarretières
 Fulica rufifrons – Foulque à front rouge
 Fulica gigantea – Foulque géante
 Fulica cornuta – Foulque cornue

Parmi celles-ci, 20 espèces sont éteintes.

Une autre possible espèce éteinte au statut taxinomique douteux :
 Râle de Sharpe — Gallirallus sharpei
Elle n'est connue qu'à partir d'un spécimen d'origine inconnue. Il pourrait s'agir d'un morphe de Râle tiklin.

Liens externes

Notes et références 

Rallidae